Op de 94e vrouweneditie van het US Open in 1980 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 26 augustus tot en met 7 september 1980.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigsters Betty Stöve en Wendy Turnbull hadden zich niet als team voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven. De Nederlandse Stöve speelde samen met Pam Shriver (VS) – zij bereikten de finale. De Australische Turnbull en Rosie Casals (VS) vormden het derde reekshoofd, maar bleven steken in de kwartfinale.

Het als eerste geplaatste duo Billie Jean King en Martina Navrátilová won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als vierde geplaatste koppel Pam Shriver en Betty Stöve in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun 21e gezamen­lijke titel. De Amerikaanse King had daar­naast 109 eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de (toen nog) Tsjecho-Slowaakse Navrátilová 32.

Naast Betty Stöve waren er nog twee Nederlandse deelneemsters: Marcella Mesker en Nanette Schutte bereikten samen de derde ronde – daar werden zij uitgeschakeld door het vijfde reekshoofd, het Amerikaanse team Candy Reynolds en Paula Smith.

Er deden geen Belgische dames mee.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag. 2)
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1980